Whispering Pines (Arizona)
 Whispering Pines (Caroline du Nord)

Homonymie de localités aux États-Unis